Mario & Luigi (computerspelserie) - serie computerspelen
 Mario & Luigi: Superstar Saga - spel uit 2003
 Mario & Luigi: Partners in Time - spel uit 2006
 Mario & Luigi: Bowser's Inside Story - spel uit 2009